José Ferreira Martins Filho (1949-) — locutor publicitário brasileiro
 Luís Augusto Ferreira Martins (1875-1967) — general de artilharia e historiador português
Luiz Ferreira Martins (1934 -2021) — médico, professor e político brasileiro
 Ferreira Martins (jornalista)

Desambiguações de antropônimos